Сазонова, Ирина:
* Капустина (Сазонова), Ирина Геннадьевна (род. 1998) — российская волейболистка.
 Сазонова, Ирина Михайловна (род. 1991) — российская и исландская гимнастка, мастер спорта международного класса.